

Топоніми

Іна — річка, права притока Одри.

Іна — річка, ліва притока Баргузина.

Западина Іна
 Іна (Наґано)
 Іна (Сайтама)
 Повіт Камі-Іна
 Повіт Сімо-Іна

Місяць 
 Іна — своєрідний кратероподібний об'єкт.